Invenção
Ou ainda:
Invenção (música) - pequena composição musical, usualmente para o teclado com contraponto em duas partes
Invenção (revista) - revista literária criada pelo grupo Noigandres

Veja também
Dia dos Inventores - comemorado 9 de novembro
Museu das Invenções - na cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguação